CVD est un sigle qui peut désigner :
 Chemical vapor deposition (en français,  dépôt chimique en phase vapeur), en chimie ;
 complexe vagal dorsal, en neurologie, situé dans le bulbe rachidien, dans le cerveau ;
  célibataire, veuf ou divorcé, dans les agences matrimoniales, le terme signifie que la personne est libre de toute attache ;
 , une version basse résolution du SVCD destinée au marché chinois ;
 libCVD, en informatique, une bibliothèque portable écrite en C++ et utilisée pour le traitement d'images ;
 carte virtuelle dynamique, en monétique, une carte qui offre à l'utilisateur la possibilité d'obtenir un numéro de carte à usage unique délivré en temps réel par sa banque (plus connu sous le nom de e-card ou e-carte) ; 
 comités villageois de développement, au Togo et au Burkina Faso, des organes de démocratie participative.

CVD est une abréviation qui peut désigner :
 convergence dominée, en mathématiques.